Брайан Харрис:
  (1935—2008) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Эвертон» (1966).
  — американский маркетолог, создатель направления категорийного менеджмента.